Darius ou Darios est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Souverains antiques 
 Trois rois de l'empire perse Achéménide portent ce nom :
 Darius , ou Darius le Grand
 Darius II
 Darius III
 Darius du Pont
 Voir aussi : Darius le Mède, roi mentionné dans le Livre de Daniel, dont l’identification pose problème.

Saint chrétien 
 Darius (?), martyr à Nicée (aujourd'hui en Turquie) avec Zosime, Paul, et Second ; fêtés le 19 décembre

Patronyme 
 Vincent Darius (1955-2016), prélat catholique (dominicain) grenadin.

Personnalités portant ce prénom 
 Darius Kasparaitis, un joueur de Ligue nationale de hockey ;
 Darius Danesh, plus connu simplement sous le nom de Darius, un chanteur du Royaume-Uni ;
 Darius Milhaud, compositeur français ;
 Darius Khondji, directeur de la photographie ;
 Darius Rochebin, présentateur de télévision ;
 Darius Rucker, chanteur et guitariste américain ;
 Darius (né Daniel Leroux), acteur français ;
 Darius, personnage de League of Legends avec une hache en guise d'arme.

Prénom 
 Darius est un prénom masculin, fêté le 19 décembre.

Divers 
 Darius est un roman de Jean-Benoît Patricot paru aux éditions Riveneuve en 2016, qui a reçu le prix Durance-Beaumarchais/SACD/Grignan. Il a été mis en scène au théâtre par Anne Bouvier et interprété par Clémentine Célarié et Pierre Cassignard; C. Célarié a ensuite été nominée au Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé en 2017. 
 (7210) Darius, un astéroïde ;
 Darius, un personnage de la série télévisée Highlander ;
 Darius, un des champions du jeu vidéo League of Legends ;
 Darius, une série de jeux vidéo édités par Taito dont :
Darius, un jeu vidéo d'arcade développé en 1986 ;
Darius est le personnage principal du 2e long métrage d'Albert Dupontel, Le Créateur.

Références